Дресвище — название населённых пунктов:
 
 Дресвище — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Дресвище — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дресвище — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Дресвище — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.